1892 — одна́ ты́сяча восемьсо́т девяно́сто два — может означать:

 1892 — натуральное число между 1891 и 1893.
 1892 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1892 (другие обозначения — ESO 85-61, IRAS05169-6500, PGC 17042) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1892 год в литературе

В искусстве 
 1892 год в театре
 1892 год в кино

В музыке 
 1892 год в музыке

В науке 
 1892 год в науке